Sphaerotheca peut désigner :

 des amphibiens : Sphaerotheca, genre d'amphibiens de la famille des Dicroglossidae, 
 des champignons : Sphaerotheca, genre de champignons de la famille des Erysiphaceae.